Willem Pluygers (bibliothecaris)
Willem Pluygers (uitgever)